Grauspitz kan syfta på följande platser:

Liechtenstein och Schweiz 

 Vorder-Grauspitz, bergstopp, 
 Hinter-Grauspitz, bergstopp,